Lill-Öratjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Öratjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun, 
Lill-Öratjärnen (Hede socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (11,6 ha)
Lill-Öratjärnen (Svegs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (1,5 ha)
Lill-Öratjärnen (Älvros socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Lill-Öratjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (3,33 ha)

Se även
Öratjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn